José Manuel Rodríguez Benito, detto Chema – calciatore spagnolo
José Manuel Rodríguez Delgado – docente e scienziato spagnolo
José Manuel Rodríguez Ibáñez – atleta paralimpico spagnolo
José Manuel Rodríguez Morgade – calciatore spagnolo
José Manuel Rodríguez Uribes – giurista e politico spagnolo